Пеламиды:

 Пеламиды () — монотипичный род морских змей
 Пеламиды () — род рыб семейства